Le Voyage de monsieur Perrichon, comédie en quatre actes d'Eugène Labiche et Édouard Martin ;
 Le Voyage de monsieur Perrichon, film français réalisé par Jean Tarride, sorti en 1934, adapté de la comédie ;
 Le Voyage de monsieur Perrichon, téléfilm français réalisé par Éric Lavaine, sorti en 2014, adapté de la comédie.